Everyday ("ogni giorno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Everyday – film del 2012 diretto da Michael Winterbottom
Every Day – film del 2010 diretto da Richard Levine
Ogni giorno (Every Day) – film del 2018 diretto da Michael Sucsy

Musica
Everyday – singolo di Buddy Holly del 1957
Everyday – singolo di Phil Collins del 1994, dall'album Both Sides
Everyday – singolo di MC Lyte del 1997
 Everyday – singolo di Hussein Fatal del 1998, dall'album In the Line of Fire
Everyday – album degli Hillsong United del 1999
Everyday – singolo di Daniele Groff del 1999
Everyday – album della Dave Matthews Band del 2001
Everyday – singolo della Dave Matthews Band del 2001, dall'album omonimo
Everyday – singolo dei Bon Jovi del 2002, dall'album Bounce
Every Day – album della The Cinematic Orchestra del 2002
 Everyday – traccia dell'album High School Musical 2 del 2007
Everyday – singolo dei Planet Funk del 2005, dall'album The Illogical Consequence
Everyday – EP delle Girl's Day del 2011
Everyday – singolo di ASAP Rocky del 2015
Everyday – singolo di Ariana Grande featuring Future del 2016
Everyday – singolo di Logic e Marshmello del 2018
Everyday – album dei Winner del 2018

Altro 
Everyday – video virale del 2006, prodotto dal fotografo nordamericano Noah Kalina